Gaschin ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Adam Franz von Gaschin (1643–1719), Reichsgraf, Landeshauptmann von Oppeln-Ratibor 
 Melchior Ferdinand von Gaschin (1581–1665), Reichsgraf, Landeshauptmann von Oppeln-Ratibor und der Grafschaft Glatz
 Gaschin (Adelsgeschlecht), polnisches Uradelsgeschlecht